Quarna steht für:

 Quarna Sopra, eine italienische Gemeinde in der Provinz Verbano-Cusio-Ossola in der Region Piemont
 Quarna Sotto, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Verbano-Cusio-Ossola in der Region Piemont